Киевский зоологический парк — природоохранное, научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение, которое является искусственно созданным объектом природно-заповедного фонда Украины общегосударственного значения.

Статус зоопарка 
Статус зоопарка: как объект природно-заповедного фонда, зоопарк подчиняется Министерству охраны окружающей природной среды Украины (статус объекта природно-заповедного фонда зоопарк получил в соответствии с Постановлением Совета Министров Украинской ССР от 22 июля 1983 № 311 «О классификации и сеть территорий и объектов природно-заповедного фонда Украинской ССР»).

Киевский зоопарк относится к коммунальной собственности территориальной общины г. Киева и подчиняется Департаменту культуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) — в соответствии с Распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 04.04.2017 № 391 «О некоторых вопросах деятельности Киевского зоологического парка общегосударственного значения"

Основные задачи зоопарка 

Основные задачи зоопарка:
 формирование и содержание коллекций животных;
 сохранение и воспроизводство животных в искусственных условиях, в первую очередь исчезающих и редких, занесённых в Красную книгу Украины и в международные Красные списки;
 изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта содержания и разведения животных в неволе;
 формирование, сохранение и развитие дендропарка;
 проведение научно-исследовательских работ;
 проведение учебно-воспитательной и культурно-образовательной деятельности в области экологии, охраны природы, этологии, зоологии и животноводства;
 обеспечение различных форм культурного досуга посетителей, создание надлежащих условий отдыха населения, при сохранении благоприятных условий содержания животных.

История зоопарка 
Киевский зоопарк основан в 1908 году. Сначала зоопарк размещался на территории нынешнего Ботанического сада имени академика А. В. Фомина. В 1913 году зоологический парк был переведён на новую территорию (Брест-Литовский проспект № 8 (сейчас проспект Победы, 32), где находится и теперь. С тех пор появилась улица Зоологическая.

В зоопарке проводится работа по акклиматизации многих животных (тропических и субтропических стран, далекого Севера), значительное внимание уделяется их размножению, особенно редких, исчезающих видов.

Сотрудники зоопарка проводили научную работу по изучению условий жизни зубров, куланов, лошадей Пржевальского, амурского тигра, медведей и др.

На территории зоологического парка растет более 130 видов деревьев и кустов. В начале 1980-х годов была осуществлена реконструкция.

В течение года специалисты зоопарка проводят интересные научно — просветительские акции.

Проводятся обзорные и тематические экскурсии на сказочном поезде.

Отмечаются международные, государственные, муниципальные, народные праздники и дни, посвященные отдельным группам животных — жителям Киевского зоопарка, проходят акции и во время школьных каникул.

На базе Киевского зоопарка активно действует кружок юннатов, в котором дети получают знания по биологии, систематике, зоогеографии наземных и водных животных, знакомятся с коллекцией животных Киевского зоопарка, ухаживают за ними, изучают их поведение и циклы развития, основы природоохранной деятельности на Украине и за её пределами. Киевский зоопарк открыт для любой спонсорской помощи и опеки над животными.

В 2009 году Киевскому зоопарку исполнилось 100 лет. За свою вековую историю зоопарк прошёл долгий путь от общественного зверинца до одного из наибольших по территории зоологических парков Европы, расположенных в черте города.

Зоопарк является членом Евроазиатской и Украинской ассоциации зоопарков и террариумов.

По состоянию на 01.07.2013 года коллекция животных Киевского зоопарка насчитывает 369 видов, что составляет 3010 особей (без учёта домашних видов и кормовых животных).

Галерея

См. также 
 Зоопарки мира

Литература 
 Кравченко Р. С., Смирная И. И. Киевский зоопарк приглашает: Путеводитель. — Издательство «Реклама», Киев, 1983 г.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт зоопарка 
 Общественный проект Киевский зоопарк
Киевский зоопарк на www.zooinstitutes.com:  

Зоопарки Украины
Сады и парки Киева